NGC 4173 (другие обозначения — UGC 7204, KUG 1209+294A, MCG 5-29-33, HCG 61B, ZWG 158.43, FGC 1382, PGC 38897) — спиральная галактика (Scd) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

4173
Волосы Вероники (созвездие)
Группа Волос Вероники I